Kanal 16 har flere betydninger:

Radiofrekvens kommunikationskanal:
 VHF kanal 16 (156,8 MHz) - kendt maritim international nødkanal
 Privatradio kanal 16 (27 MHz-båndet; 27,155MHz)
Adresse:
 Frederiksholms Kanal 16-18

Se også
 :sv:Kanal 16 - nødkanal
 :en:Channel 16 - flertydig
 :de:Kanal 16 - nødkanal